Indianen, de oorspronkelijke bewoners van Amerika
 Indiaanse talen; zie Inheemse talen van Amerika